Kollár László (1955) vegyészmérnök, a kémiai tudományok doktora
Kollár László Péter (1958) építőmérnök, az MTA rendes tagja